Ženská čtyřhra Kremlin Cupu 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, jehož členky nestartovaly společně. Hradecká se turnaje nezúčastnila pro zranění kolena. Hlaváčková nastoupila s Babosovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-český pár Tímea Babosová a Andrea Hlaváčková, který ve finále zdolal americko-brtiskou dvjici Nicole Melicharová a Anna Smithová. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej po vítězstvích v Rabatu, Québecu i Taškentu. Babosová vybojovala patnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hlaváčkovou to bylo dvacáté čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (vítězky)
  Olga Savčuková /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2017